John Frost může znamenat:
 John Frost (chartista) (1784–1877) – velšský chartista
 John Dutton Frost (1912–1993) – britský důstojník známý účastí v operaci Market Garden
 John Carver Meadows Frost (1915–1979) – britský návrhář letadel zejména pro Avro Aircraft Company
 John Frost (fotbalista) (* 1980) – irský fotbalista
 John Frost (pilot) (1918–1942) – jedno z leteckých es v druhé světové válce
 John K. Frost (1922–1990) – americký cytopatolog v Johns Hopkins Hospital